J42 peut faire référence à :
 Bronchite chronique, sans précision, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Halcyon (J42), un dragueur de mine de la Royal Navy ; 
 Orthobirotonde décagonale allongée (J42), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres